Mineralisation, auch Mineralbildung, bezeichnet in der Biologie und Geologie die Umwandlung von Substanzen in anorganische Substanzen. In der Biologie sind die Ausgangsstoffe auf organische Stoffe eingeschränkt.

In der Biologie und Medizin wird als Mineralisation zum einen der Abbau komplexer organischer Verbindungen zu niedermolekularen, anorganischen Substanzen durch Mikroorganismen bezeichnet, z. B. im Zahnbereich ist Karies ein solcher Prozess. Zum anderen wird dadurch die schrittweise Einlagerung dieser anorganischen Substanzen, meistens in eine organische Matrix, bezeichnet. Knochen entstehen auf diese Weise, ebenso Zähne, siehe z. B. Retzius-Streifen.

In der Geologie und Chemie wird als Mineralisation oder Mineralisierung allgemein die Umwandlung zu festen, anorganischen Stoffen verstanden, zum Beispiel die Imprägnation ist die Mineralisation aus anorganischen Lösungen. Auch die Mineralisierung von Wasserschadstoffen
oder die CO2-Mineralisierung gehört dazu.

In der Geologie und Chemie – im Zusammenhang mit der Bodenkunde – bezeichnet „Mineralisation“, häufiger jedoch „Mineralisierung“, die Freisetzung anorganischer Verbindungen („Mineralien“) aus organischer Substanz.

Literatur 
 Patricia M. Dove: Biomineralization. Mineralogical Soc. of America, Washington 2003, ISBN 0-939950-66-9
 J. Reitner: Organomineralisation. S. 197–210 in: Extremophile-Mikroorganismen in ausgefallenen Lebensräumen. VCH, Weinheim 1994, ISBN 3-527-30026-0

Weblinks 
 Mineralisation, Kompaktlexikon der Biologie, Spektrum der Wissenschaft, abgerufen 2014. Mineralisation, Mineralisierung

Einzelnachweise 

Bodenkunde
Biochemie